Henri Van Damme est un physicien français né le , spécialiste des nanotechnologies, professeur à l'ESPCI ParisTech et directeur scientifique du Laboratoire central des ponts et chaussées et de l'IFSTTAR. 

Ingénieur agronome, Henri Van Damme étudie la physique du solide et soutient une thèse sur les propriétés des verres à l'Université de Louvain. Directeur du Centre de Recherche sur la Matière Divisée à l'Université d'Orléans, il étudie les matériaux colloïdaux et la matière divisée. Il est professeur à l'École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris depuis 1999. Ses travaux portent sur les domaines de la physique et de la physico-chimie de la matière molle, la matière divisée et des interfaces, avec de fortes ouvertures interdisciplinaires vers la chimie, les sciences de l'ingénieur et, plus marginalement, la biologie.
Henri Van Damme a été président de la section « Matière Condensée : Structure et dynamique » du CNRS (1995-2000). Il est directeur scientifique du Laboratoire central des ponts et chaussées et membre des conseils scientifiques des ciments français, d'Italcementi, du Commissariat à l'énergie atomique (2002-2007), du Centre scientifique et technique du bâtiment (2003-2007), de l'École des Ponts ParisTech, de l'École nationale des travaux publics de l'État et de l'Institut français du pétrole depuis 2002. Il est lauréat du prix Klaus-Dyckerhoff 2009 pour l'ensemble de son œuvre scientifique.

Quelques publications 
 « Physique et mécanique des boues et des glaises », dans Rapport DGA, , 1994, .
 « Fractales » (avec M. Daoud), dans M. Daoud et C. Williams (dir.), La Juste Argile, Éditions de physique, Les Ulis, 1995, .
  « Scale Invariance and Hydric Behaviour of Soils and Clays », dans C.R. Hebd. Séances Acad. Sci., vol. 320, série IIa, 1995, .
 « L'eau et sa représentation », dans Olivier Coussy et Jean-Marie Fleureau (dir.), Mécanique des sols non saturés, Hermès-Lavoisier, coll. « Mécanique et ingénierie des matériaux », Paris, , .
 « Construire avec des grains : Matériaux de construction et développement durable », dans David Wilgenbus et Didier Pol (dir.), Graines de sciences, vol. 8, Le Pommier, 2007 .

Liens
 Conférence sur les nanotechnologies à l'Université de tous les savoirs
 Augmenter la durée de vie du béton dans (La Recherche )
 Millau consacre le béton de demain (AFP)
 Ciments et bétons : des liants en pleine évolution. Cours au Collège de France ()

Références

Physicien français
Enseignant à l'université d'Orléans
Enseignant à l'École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris
Naissance en octobre 1946
Naissance à Uccle